— железнодорожная станция на линиях Яманотэ, Мэгуро, Намбоку и Мита, расположенная в специальном районе Синагава в Токио. Станция обозначена номером I-01 на линии Мита и N-01 на линии Намбоку. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
 East Japan Railway Company
 Линия Яманотэ
 Tokyo Metro
 Линия Намбоку
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation
 Линия Мита
 Tokyu Corporation
 Линия Мэгуро

История 
Станция JR была открыта 16 марта 1885 года. Станция линий Мита и Намбоку была открыта 26 сентября 2000 года.

Планировка станции

Линия Яманотэ 
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Линии Мэгуро, Намбоку и Мита 
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки 
 JR East: Станция Сироканэ-Мэгуро 
 Tōkyū: Станция Сироканэ-Мэгуро 
 Tokyo Metro: Станция Сироканэ-Мэгуро 
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Сироканэ-Мэгуро